Símbol del Meitneri, un element químic.
 Símbol del Megatón, una unitat de mesura d'energia explosiva
 Abreviatura per citar l'Evangeli segons Mateu
 Abreviatura (MT) per citar la revista de música clàssica, The Musical Times
 Domini .mt
 Codi ISO per al maltès
 Modus tollens
 MT, marca amb què es comercialitzaren diversos vehicles fabricats per Maquitrans als anys 50.